Sinan est un nom propre arabe, turc et chinois qui peut faire référence à :

Anthroponyme

Scientifiques 
 Sinan ibn Thabit ibn Qurra (v. 880 - † 943 à Bagdad), médecin, mathématicien et astronome arabe.
 Ibrahim ibn Sinan ibn Thabit ibn Qurra, connu sous le nom de Ibrahim ibn Sinan (° 908 - † 946 à Bagdad), fils du précédent, considéré comme l'un des plus grands mathématiciens dans le monde islamique médiéval.

Religieux 
 Rashid ad-Din Sinan (° 1133 ou 1135 - † 1193 ou 1194), chef de la secte ismaélienne en Syrie, à l'époque des Croisades.

Artistes 
 Mimar Koca Sinan ibn Abd al-Mannan dit Sinan, ou encore Mimar Sinan, (°   - † ), architecte turc du  siècle, créateur de l'architecture classique ottomane.
 Atik Sinan dit Sinan l'Ancien († 1471), également architecte, d'origine byzantine, construisit entre 1463 et 1471 la mosquée du sultan Mehmed II Fatih (Sultan Fatih Mehmet Külliyesi).
 Sinan Çetin, réalisateur turc, né en 1953.

Hommes d'État 
 Sinan Pacha († 1481), militaire et homme d'État turc, gouverneur d'Anatolie à l'époque de Mehmed II Fatih (1451-1481), beau-frère du sultan Bayezid II.
 Sinan Pasha Borovinic ( Hadim Sinan Paşa) († 1517), gouverneur de Bosnie-Herzégovine, à deux reprises (1496-avril 1499, puis 1513-1514).  
 Sinan Pacha († 1553), marin turc, frère du Grand Vizir Rüstem Pacha, fut grand amiral à l'époque de Soliman le Magnifique.
 Koca Sinan Pacha († ), militaire et homme d'État turc d'origine albanaise, gouverneur d'Égypte (1569), gouverneur de Damas (1590), Grand Vizir (1580-1581, puis 1589-1591, puis 1593-février 1595, puis août 1595-novembre 1595, et enfin novembre 1595 à sa mort).
 Cigalazade Yusuf Sinan Pacha ( Cığalazade Yusuf Sinan Paşa,  Scipione Cicala) († 1605) d'origine italienne de la famille Cicala, il devient musulman puis grand vizir de Mehmed III.

Toponyme 

 Sinan (思南县), ville chinoise dans la circonscription de Tongren de la province de Guizhou.

Divers 
 L'Homme de Pékin, autrefois appelé Sinanthropus pekinensis ou Sinanthrope, (actuellement Homo erectus pekinensis), est un membre d'Homo erectus, vieux de  à . C'est le premier à avoir été découvert durant les années 1923-1927, lors de fouilles dans le Zhoukoudian près de Pékin, en Chine.